Topònim derivat d'Urtx, d'origen basc i preromà dels Pirineus (Urtx + ellu = Urgell; Urgell + ittu = Urgellet):

Geografia
 Urgellet: Comarca natural i històrica de l'Alt Urgell
 Comarques de Catalunya:
 L'Alt Urgell
 El Pla d'Urgell
 L'Urgell o Baix Urgell
 Municipis:
La Seu d'Urgell
Bellcaire d'Urgell
Bell-lloc d'Urgell
Bellmunt d'Urgell
Ivars d'Urgell

Història

 Bisbat d'Urgell
 Urgell o Ciutat d'Urgell, nom històric de la Seu d'Urgell
 Urgell, nom històric de l'Alt Urgell
 Comtat d'Urgell:
Casal d'Urgell, dinastia dels comtes d'Urgell
Casal d'Aragó-Urgell, segona dinastia dels comtes d'Urgell
Moneda urgellesa, moneda del Comtat d'Urgell
Vescomtat d'Urgell, o de l'Alt Urgell i posteriroment de Castellbò
Vescomtat del Baix Urgell
 Vegueria d'Urgell

Arquitectura 

 Catedral de Santa Maria d'Urgell: temple catòlic dedicat a Santa Maria situat a la Seu d'Urgell (Alt Urgell), seu catedralícia del Bisbat d'Urgell i principal temple de la diòcesi.

Ferrocarril

 Estació d'Urgell, estació de metro del Metro de Barcelona
 Estació d'Urgel, estació de metro del Metro de Madrid

Onomàstica

 Urgell (nom), nom femení d'advocació mariana a la Mare de Déu d'Urgell